Goffartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Goffartjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Goffartjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (12,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn